TY bezeichnet:
 die Fluggesellschaft „Air Caledonie“ von Neukaledonien (IATA-Code)
 die spanische Fluggesellschaft Iberworld
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Benin
 den japanischen Chemie- und Elektronikkonzern Taiyo Yuden
 die Stadt Teyateyaneng in Lesotho
 die Nenngröße TY bei Modelleisenbahnen
 Førde in der Provinz Sogn og Fjordane, Norwegen (Kfz-Kennzeichen)

ty bezeichnet:
 die tahitianische Sprache (nach ISO 639-1)
 eine Abkürzung für engl. thank you

Ty bezeichnet:
 in den Medien:

 Ty – sirka, ukrainische Castingshow für den Eurovision Song Contest 2006

 als Personen:
 Ty (Rapper) (1972–2020), britischer Rap-Musiker
 Manolo Ty (* 1985), deutscher Fotograf und Künstler
 Lê Văn Tỵ (1904–1964), südvietnamesischer General

 Ty (Vorname)

 als Unternehmen:

 Ty Inc., Hersteller der „Beanie Babies“

 im Sport:

 den Gürtel im koreanischen Kampfsport Taekwondo, siehe Taekwondo#Bekleidung

Abkürzung